Ravenscrag peut désigner:
Ravenscrag, Saskatchewan, un village de la Saskatchewan au Canada ;
Formation Ravenscrag, une formation géologique située dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien ;
Maison Ravenscrag, une maison bourgeoise située à Montréal au Canada ; ou
SS Ravenscrag, un trois-mâts barque britannique.

Homonymie